Stora Grytsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Grytsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (9,28 ha)
Stora Grytsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (32,9 ha)
Stora Grytsjön, Västmanland, sjö i Nora kommun,  (33,5 ha)
Stora Grytsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (2,54 km²)

Se även
Grytsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn